La Bosse (Doubs)
 La Bosse (Sarthe)
 Bosse, pseudoniem van Serge Bosmans, Belgisch stripauteur
 Bosse (musicus), Duitse gitarist en zanger
ook:
La Bosse-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine
Labosse, gemeente in Frankrijk, departement Oise